Arsenal (česky: arzenál) může mít více přenesených významů:

ve sportu
 Arsenal FC (Londýn) – anglický fotbalový klub
 Arsenal FC (Buenos Aires) – argentinský fotbalový klub
 FK Arsenal Česká Lípa – český fotbalový klub
 FK Arsenal Kragujevac – srbský fotbalový klub
 FK Arsenal Kyjev – ukrajinský fotbalový klub
 FK Arsenal Tivat – černohorský fotbalový klub
 Arsenal Tula – ruský fotbalový klub

v urbanismu
 Quartier de l'Arsenal – administrativní čtvrť v Paříži
 Bibliothèque de l'Arsenal – veřejná knihovna v Paříži
 Bassin de l'Arsenal – vodní kanál v Paříži
 Jardin de l'Arsenal – park v Paříži
 Arsenal (stanice metra v Paříži) – zaniklá stanice metra v Paříži
 Arsenal (stanice metra v Londýně) – stanice metra v Londýně

v technice
 Arsenal VG-33 – francouzský stíhací letoun výrobce Arsenal de l'Aéronautique

v hudbě
 Arsenal (opera) – opera ukrajinského skladatele H. I. Majborody (1960)